Валло́н () — неоднозначный термин.

 Валлон — представитель одного из двух основных народов Бельгии.
 Валлон, Анри (Henri Wallon, 1812—1904) — французский историк и политик, дед последующего.
 Валлон, Анри (Henri Wallon, 1879—1962) — французский психолог и политик, внук предыдущего.